McDougal ou McDougall est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme

McDougal

McDougall 

 Edward Stuart McDougall (1886-1957), avocat puis juge québécois, a été pendant un très court laps de temps trésorier provincial (ministre des Finances) dans le premier gouvernement d'Adélard Godbout
 John McDougall (1818-1866), lieutenant-gouverneur de Californie entre 1849 et 1851
 John McDougall (1805-1870), homme politique de Québec.
 William McDougall (1831-1886), (fils du précédent) fut un avocat et homme politique fédéral du Québec

 William McDougall (1822-1905), est un des pères de la Confédération canadienne
 William McDougall (1871-1938), est un psychologue britannique

 John McDougall (1853-1925), footballeur international écossais
 Joyce McDougall (1920-2011), psychanalyste
 Walter A. McDougall (1946-), historien américain
 Christopher McDougall (1962), écrivain et journaliste américain
 Bill McDougall (1966), joueur professionnel de hockey sur glace
 Walt McDougall (1858-1938), auteur américain de bande dessinée

Toponyme

Canada 
 , canton
 McDougall Hill, rue d'Edmonton, Alberta, nommé d'après la colline qu'elle parcourt

États-Unis 
 McDougal (Arkansas), cité de classe 2

Autre 
 , deux navires de l'United States Navy nommés en l'honneur de David McDougal
 , ou RHM plc, entreprise britannique fabriquant de la nourriture, acquise par Premier Foods